Wade (Carolina do Norte)
Wade (Mississippi)
Wade-Giles

Desambiguações de topônimos